Elżbieta Barszczewska – polska aktorka teatralna i filmowa
 Grażyna Barszczewska – polska aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna, radiowa oraz kabaretowa, reżyser teatralna i piosenkarka
 Jadwiga Barszczewska – polska pedagog
 Wanda Barszczewska – aktorka teatralna związana głównie z teatrami warszawskimi